Le doo-wop est un genre musical.

 Doo Wop (That Thing), chanson de la chanteuse américaine Lauryn Hill sorti en 1998 ;
 Doo Wop, film français réalisé par David Lanzmann sorti en 2004.